Mini ist eine wöchentlich erscheinende Frauenzeitschrift, die von der Bauer Media Group herausgegeben wird.  Redaktionssitz ist Hamburg. Chefredakteurin ist Claudia Beckers.

Auflage und Verbreitung 
Mini erreicht eine verkaufte Auflage von 74.852 (Q2/2014, Quelle: IVW) und erreicht damit rund 0,55 Mio. Leser.

Quellen

Weblinks 

 Webseite der Zeitschrift

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Deutschsprachige Wochenzeitschrift
Zeitschrift (Baden-Württemberg)